The 3DO Company (ранее именовалась как THDO на фондовой бирже NASDAQ), также известная как 3DO, была разработчиком игровых приставок и сторонним разработчиком игр. Компания была основана в 1991 под названием SMSG, Inc. (рашифровывалось как San Mateo Software Games) сооснователем компании Electronic Arts Трипом Хокинсом совместно с 7 другими компаниями, в число которых входили Goldstar, Matsushita, AT&T, , Time Warner и Electronic Arts.

История

Разработки приставок 
Сразу после основания компании первоочередной задачей было создание игровых видеосистем нового поколения, работающих с CD, которые могли бы производиться различными партнёрами и по различным лицензиям; в 3DО предполагали брать отчисления за каждую проданную консоль и за каждую выпущенную игру. С точки зрения издателей игр небольшие отчисления в $3 за игру были более выгодны, нежели высокие отчисления компаниям Nintendo и Sega за создание игр для их приставок. Запуск платформы в октябре 1993 года был широко разрекламирован с большим вниманием прессы и прочих массмедиа как части «мультимедийной волны» в компьютерной индустрии того времени.

Консоли 3DO продавались по цене $699, но обещанные «давние фанаты» не демонстрировали стремления скупать игры в больших количествах. Низкий уровень продаж приставок и последующих игр привели к низкому уровню выплат отчислений, выявив тем самым фатальную ошибку политики компании. В октябре 1995 The 3DO Company продает свою приставку нового поколения, названную M2, компании Matsushita и меняет свою сферу деятельности на область разработки игр для игровых приставок других фирм, а также для IBM PC-совместимых компьютеров.

Сторонние разработки 
После закрытия проекта, связанного с приставками, компания приобретает Cyclone Studios, Archetype Interactive и New World Computing. Наибольшую известность компании принесла серия игр Army Men, повествующая об игрушечных пластмассовых зеленых солдатиках, интерес к которым был вновь подогрет несвязанным с ними фильмом История игрушек.

Её другая серия − Might and Magic и, в особенности, Heroes of Might and Magic, созданные дочерней фирмой New World Computing, возможно были самыми популярными среди их игр на момент выпуска. В конце 1990-х компания издала одну из первых трёхмерных MMORPG: Meridian 59, которая дожила до сегодняшних дней с руки некоторых оригинальных разработчиков игры.

Не считая её серии High Heat Baseball, которую ожидал довольно теплый приём, большинство игр компании были жестоко раскритикованы и плохо раскупались, так как покупатели избегали покупать продолжения игр, разочаровавших их ранее.

После нескольких лет борьбы компания признала своё банкротство в мае 2003, сославшись на Главу 11 Кодекса США о банкротстве. Работники были уволены без выходного пособия, а игровые бренды, принадлежащие компании, и прочая интеллектуальная собственность были проданы конкурентам, таким как Microsoft, Namco, Crave и Ubisoft, а кроме того её основатель Трип Хокинс заплатил $405,000 за право на некоторые её старые бренды и «Патентное портфолио в Интернете» компании. Позднее Трип основал компанию Digital Chocolate, специализировавшуюся на разработке игр для мобильных платформ.

Примечания

Ссылки 
 Архив сайта 3DO.com по состоянию на 26 сентября 2003 года (сохранённый Internet Archive Wayback Machine)
 Индексация сайта 3DO.com на Internet Archive Wayback Machine
 3DO профиль на MobyGames
 
 Каталог игр 3DО для 3DO Multiplayer Архив сайта fz1-3do.blog.co.uk сохранённый Internet Archive Wayback Machine

Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Компании, основанные в 1991 году
Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр США
Компании, упразднённые в 2003 году
Исчезнувшие компании США
Производители компьютерных игр по алфавиту